Bufton ist der Familienname folgender Personen:

 Eleanor Bufton (1842–1893), walisische Schauspielerin
 John Bufton (* 1962), britischer Politiker
 Sydney Bufton (1908–1993), britischer Air Vice-Marshal